Capitant est un patronyme français, porté notamment par :
 Henri Capitant (1865-1937), juriste français, agrégé de droit, professeur de droit privé.
 René Capitant (1901-1970), juriste et homme politique français, fils d'Henri Capitant.
 David Capitant (1967), juriste français, agrégé de droit public, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de l’Université franco-allemande, petit fils de René Capitant, arrière petit fils de Henri Capitant.

Patronyme français